Iwade kan syfta på följande platser:

Japan 

 Iwade, Wakayama, stad i Wakayama prefektur,

Storbritannien 

 Iwade (parish), England, Kent, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar